Surinamestraat (Amsterdam)
 Surinamestraat (Den Haag)
 Surinamestraat (Leiden)